Кочки:

 Кочка — разновидность дерновины, отличающаяся достаточно высокой плотностью и относительно большой высотой.

Населённые пункты

Россия 
 Кочки — село в Родинском районе Алтайского края.
 Кочки — хутор в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Кочки — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Кочки — село в Кочковском районе Новосибирской области.
 Кочки — деревня в Любинском районе Омской области.
 Кочки — упразднённый посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Кочки — деревня в Максатихинском районе Тверской области.

Прочее 
 Кочки — болото в Аннинском районе Воронежской области.

См. также